Matador (beroep), een stierenvechter
 Matador (cocktail), een cocktail
 Matador (Deppdale), een Brits historisch motorfietsmerk
 Matador (Staßfurt), een Duits historisch motorfietsmerk
 Matador (Deense musical), een Deense musical uit 2007 gebaseerd op de televisieserie
 Matador (Britse musical), een Britse musical uit 1991, gebaseerd op het leven van stierenvechter El Cordobés
 Matador (superheld), een fictieve superheld uit de comics van Marvel Comics
 Matador (Texas), een plaats (town) in de Amerikaanse staat Texas
 Dodge Matador, een automodel van Dodge
 AEC Matador, een Brits militair voertuig, een artillerietrekker
 Jessy Matador, een Frans-Congolees zanger en danser

Televisie/Film
 The Matador (2005), een Amerikaanse film uit 2005 met onder anderen Pierce Brosnan
 The Matador (2008), een Amerikaans-Peruaans-Spaanse documentairefilm uit 2008
 Matador (film), een film van Pedro Almodóvar met Assumpta Serna en Antonio Banderas
 Matador (Deense televisieserie), een Deense televisieserie uit 1978-1982
 Matador (Amerikaanse televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2014

Muziek
 Matador (Akinori Nakagawa), een single uit 2004 van de Japanse zanger Akinori Nakagawa
 Matador (Arctic Monkeys), een single uit 2007 van de Britse band Arctic Monkeys
 Matador (Garland Jeffreys), een single uit 1979 van de Amerikaanse zanger Garland Jeffreys
 The Matador (Sylvia), een single uit 1981 van de Amerikaanse countryzangeres Sylvia
 The Matador (Arms and Sleepers), een album uit 2009 van het Amerikaanse duo Arms and Sleepers
 The Matador (Kenny Dorham), een album uit 1962 van de Amerikaanse jazztrompettist Kenny Dorham
 The Matador (Grant Green), een album uit 1979 van de Amerikaanse jazzgitarist Grant Green
 The Matador (Zoroaster), een album uit 2010 van de Amerikaanse metalband Zoroaster
 Matador Records, een Amerikaans platenlabel